Il doppio del torneo di tennis Ameritech Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Jana Novotná che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Pam Shriver 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Helena Suková (quarti di finale)

 Meredith McGrath /  Anne Smith (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1991